Neosho (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Neosho (rivier), een rivier in de Amerikaanse staten Kansas en Oklahoma
Neosho (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Neosho County, een county van de Amerikaanse staat Kansas
Neosho Falls, een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Neosho Rapids, een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Noturus placidus, een Noord-Amerikaanse meerval ("Neosho madtom")
USS Neosho (AO-23), een Amerikaans marineschip (1938-1942)